Jan Bauer ist der Name von:

* Jan Bauer (Politiker) (* 1980), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Jan Bauer (Regisseur), deutscher Fernsehregisseur